De wereldgemeenschap der moslims, zie Oemma
 De Sumerische stad Umma (stad)
 Umma (geslacht), een geslacht van waterjuffers
 Nationale Umma-partij van Soedan